Oak Grove es el nombre de dos lugares en Tennessee, EE. UU.:

 Oak Grove (condado de Sumner, Tennessee)
 Oak Grove (condado de Washington, Tennessee)